Die Saison 1956/57 war die 14. Spielzeit der 1943/44 eingeführten höchsten mexikanischen Fußballprofiliga.

Besonderheiten 
Weil der Puebla FC aufgrund finanzieller Probleme die beantragte einjährige Auszeit von der Liga bewilligt bekam, wurde die Saison 1956/57 mit nur 13 Mannschaften ausgetragen.

Meister wurde erstmals die nur aus mexikanischen Spielern bestehende Mannschaft des
CD Guadalajara, der sich durch seine Personalpolitik und die baldigen Erfolge (bis 1965 kamen weitere sechs Meistertitel hinzu) schnell zum populärsten Fußballverein Mexikos entwickelte. Entscheidenden Anteil an diesem ersten Erfolg der Chivasi hatte ihr Stürmer „Mellone“ Gutiérrez, der  mit insgesamt 19 Treffern zugleich Torschützenkönig der mexikanischen Liga wurde.

Auf- und Absteiger 
Der bereits in der Saison 1945/46 in der höchsten Spielklasse des mexikanischen Fußballs vertretene CF Monterrey schaffte durch die zehn Jahre später errungene Meisterschaft der Segunda División die Rückkehr ins Fußballoberhaus und ersetzte den in der Vorsaison abgestiegenen CD Zamora. Am Saisonende tauschten die beiden Vereine ihre Plätze wieder.

Abschlusstabelle 1956/57 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1956/57 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, das Logo bzw. ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Quellen 
 Mexikanische Abschlusstabellen bei RSSSF
 Ergebnisse der Kreuztabelle gemäß dem Statistikarchiv von Erik Francisco Lugo (RSSSF Mexiko)

Siehe auch 
 Liga MX

1956
Fußballsaison 1956/57